Le tournoi de tennis de Washington est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1987 se dispute du 23 au .

Hana Mandlíková remporte le simple dames. En finale, elle bat Barbara Potter, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Elise Burgin et Pam Shriver.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Washington
 Saison 1987 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1987
Washington
Tennis aux États-Unis en 1987
Tennis en mars 1987